Авенданьо (Avendaño) — фамилия испанского происхождения..

Известные носители 
 Авенданьо, Виктор (1907—1984) — аргентинский боксёр.
 Авенданьо, Серафин (1838—1916) — испанский художник.
 Авенданьо, Фернандо — католический священник.
 Авенданьо, Франсиско де (XVI век) — испанский драматург.